Рейс 513:
 Рейс 513 Аэрофлота:
 8 марта 1965 года
 3 сентября 1979 года (А-513)